ФК «Болонья» в сезоні 1938—1939 — сезон італійського футбольного клубу «Болонья».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Італії

Товариські матчі 
 28-08-1938, Анконітана — Болонья — 2-2
 04-09-1938, Аталанта — Болонья — 2-1
 11-09-1938, Болонья — Амброзіана-Інтер — 3-4
 23-10-1938, Амброзіана-Інтер — Болонья — 3-2
 04-12-1938, Парма — Болонья — 1-2
 23-04-1939, Болонья — Тревізо — 1-0
 11-05-1939, Нюрнберг (Німеччина) — Болонья — 1-0
 14-05-1939, Айнтрахт (Франкфурт, Німеччина) — Болонья — 3-6
 17-05-1939, Гамбург (Німеччина) — Болонья — 3-3

Посилання 
 
 

1938–1939
Болонья